The Daily Wire — политическое интернет-издание, начавшее работу в сентябре 2015 года. Основателями являются политический комментатор Бен Шапиро и деятель кино Джереми Борейнг.

История 
Издание The Daily Wire было задумано Беном Шапиро и Джереми Борейнгом, работавшими на новостном сайте TruthRevolt. После того как они получили несколько миллионов долларов начального финансирования от миллиардеров-нефтяников Дэна и Фарриса Уилксов, проект был запущен в 2015 году.

Подкасты 
На сайте The Daily Wire выходит ряд подкастов: Шоу Бена Шапиро, Шоу Майкла Ноуэлса, Шоу Мэтта Уолша и Шоу Эндрю Клавана.

Ссылки 
 Официальный сайт The Daily Wire

Новостные сайты
Интернет-СМИ
Интернет-СМИ США
Сайты, появившиеся в 2015 году